Les eleccions legislatives sueques del 1960 es van celebrar el 18 de setembre de 1960. Els més votats foren els socialdemòcrates i Tage Erlander fou nomenat primer ministre de Suècia.

Resultats 
Resum dels resultats electorals de 18 de setembre de 1960 al Parlament suec
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left colspan=2|Partits
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Líder
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Vots
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Escons
!style="background-color:#E9E9E9" align=right| +/-
|-
|style="width:10px" bgcolor=#ED1B34 align=center | 
|align=left|Partit Socialdemòcrata de SuèciaSocialdemokraterna
|align=right|Tage Erlander
|align=right| 2.032.037
|align=right| 47,81
|align=right| 114
|align=right| +3
|-
|style="width:10px" bgcolor=3399FF align=center | 
|align=left|Partit Popular Liberal( Folkpartiet liberalerna )
|align=right| Bertil Ohlin
|align=right| 744.097
|align=right| 17,5
|align=right| 40
|align=right| +2
|-
|style="width:10px" bgcolor=#00529C align=center | 
|align=left|Partit Dretista(Högerpartiet)
|align=right|Gunnar Heckscher
|align=right| 704.402
|align=right| 16,57
|align=right| 39
|align=right| -6
|-
|style="width:10px" bgcolor=008F3E align=center | 
|align=left|Partit de Centre(Centerpartiet)
|align=right| Günnar Hedlund
|align=right| 579.006
|align=right| 13,62
|align=right| 34
|align=right| +2 
|-
|style="width:10px" bgcolor=BF0202 align=center | 
|align=left| Partit ComunistaKommunistiska Parti
|align=right| Hilding Hagberg
|align=right| 190.554
|align=right| 4,48
|align=right| 5
|align=right| =
|-
|style="width:10px" bgcolor= align=center | 
|align=left| Altres
|align=right|
|align=right| 0,02
|align=right| ?
|align=right| 0
|align=right| -
|-
|
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Total (participació 85,9%)
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|
|width="75" align=right style="background-color:#E9E9E9"| 4.251.985
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|100,0
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|233'''
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|
|-
|colspan=8|Font: Autoritat electoral sueca.
|}

Eleccions de Suècia
Eleccions de la dècada del 1960
Esdeveniments del 1960